Geoffroy est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Geoffroy est un prénom masculin français d'origine germanique qui est basé sur les éléments Gaut-, nom de divinité et frid « paix ». 

La forme latinisée Gaudfridus rend compte de la diphtongue initiale [aʷ]. D'autres formes latinisées se rencontrent par ailleurs : Jotfredus, Jozsfredus, Josfredus au  et Jof[f]redus, Jofridus, Jaufredus, Geffredus au . La graphie Geo-, d'origine savante, est probablement due à l'influence de la forme savante de l'ancien français Jorre, Joire qui est Georges. Le e après le G étant dans le cas de Geoffroy utilisé pour empêcher la prononciation [go].

Dans la mythologie scandinave Gautr est un autre nom d’Óðinn (Odin). Il est possible que Gaut représente ce mot, mais par l'intermédiaire d’une langue germanique orientale (cf. le nom des Goths). 

Geoffroy est aussi un patronyme.

Variantes linguistiques

Prénoms 
Il a pour variantes directes Geoffrey, Geoffroi, Godefroy, Jeoffrey, Jeoffroy,  et  de même étymologie. En revanche, Godefroy ne partage pas la même étymologie, même s'il est parfois confondu avec lui dans ses attestations, c'est peu pertinent phonétiquement. En effet, le groupe [go] initial germanique ou latin se conserve tel quel en français [go] (cf. gober d'un radical gaulois *gobbo, gond du latin gŏmphus), alors que [ʒo] initial en français suppose un étymon commençant par une voyelle moins arrondie ou une diphtongue, qui ne peut être dans ce cas que la diphtongue [aʷ], c'est-à-dire dans la syllabe [gaʷ] > [ʒo] en français, cf. vieux bas francique *galga > jauge, bas latin *gauta > joue, latin gaudia > joie, etc. 

 anglais: Geoffrey, Jeffrey, , , , , Jeffry
 poitevin : Jaufré
 breton : Jafrez
 occitan : Jaufré
 normand : Gaufrey, Goffrey
 latin : Galfridus, Gaufridus, Goffridus, Gaudfridus
 espagnol : Godofredo
 catalan : Guifré
 allemand : Gottfried

Patronymes 
Ancien formes régionales du prénom, aujourd'hui variantes patronymiques : Geoffray, Geuffroy, Geffroy, Gauffré (Midi), Geoffré, Geoffre, Joffre, Geoffrit. Hypocoristiques : Geoffrion, Geoffrin, Joffrin.

Voir aussi Famille de Joffrey.

Popularité du nom 
Autrefois réservé à l'aristocratie, le nom s'est popularisé à la fin du .

Saints et bienheureux des Églises chrétiennes 
 Geoffroy d'Amiens (°1066 - +1115), évêque de Soissons 
 Abbé Geoffroy (-1150), bénédictin normand, quatorzième abbé de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel.
 Geoffroy du Mans († 1255), bienheureux, évêque du Mans ; célébré le 3 août.

Monarques et aristocrates 
 six comtes d'Anjou :
 Geoffroy  d'Anjou ;
 Geoffroy II d'Anjou ;
 Geoffroy III d'Anjou ;
 Geoffroy IV d'Anjou ;
 Geoffroy V d'Anjou, dit aussi Geoffroy Plantagenet à ne pas confondre avec Geoffroy II de Bretagne, autre Geoffroy Plantagenêt!) ;
 Geoffroy VI d'Anjou,

 deux ducs de Bretagne :
 Geoffroy  de Bretagne ;
 Geoffroy II de Bretagne, dit aussi Geoffroy Plantagenêt, fils de Henri Plantagenêt, roi d'Angleterre,
 deux princes de Morée, au temps de l'empire latin de Constantinople : Geoffroy I (mort en 1218) et Geoffroy II (mort en 1245)
 et aussi :
 Godefroi de Hauteville, comte de Capitanate et seigneur de Loritello ;
 Geoffroy, (/64), élu évêque et prince de Grenoble ;
Geoffroy de Cornouaille, évêque de Cornouaille 1167-1185
 Geoffroy de Beaulieu, chancelier d'Angleterre, confesseur et ami de Saint-Louis ;
 Geoffroy (1152–1212), fils illégitime du roi Henri II d'Angleterre, devenu archevêque d'York.

Personnalités portant ce patronyme 

 Raymond Geoffroy (), moine franciscain, ministre général des franciscains ;
 Jean-Baptiste Geoffroy (1601-1675), musicien et compositeur jésuite français ;
 Jean-Nicolas Geoffroy (vers 1633-1694), compositeur, claveciniste et organiste français ; 
 Jean-Baptiste Geoffroy (1706 - 1782), jésuite français également ;
 Matthieu-François Geoffroy (1644-1708), apothicaire, échevin de la ville Paris ;
 Étienne-François Geoffroy (1672-1731) dit Geoffroy l'aîné, chimiste et médecin français ; frère du suivant ;
 Claude Joseph Geoffroy (1685-1752), pharmacien et naturaliste français ; frère du précédent et père du suivant ;
 Jean de Geoffroy d'Antrechaus (1693-1762), administrateur toulonnais ;
 Claude François Geoffroy (1729 -1753) dit Geoffroy le jeune, pharmacien et chimiste français ; fils du précédent ;
 Étienne Louis Geoffroy (1725-1810), pharmacien et entomologiste français ;
 Julien-Louis Geoffroy (1743-1814), critique dramatique français ;
 Jean-Baptiste Geoffroy (1750-1814), député aux États généraux de 1789;
 Côme Antoine Geoffroy (1756-1835), député au Conseil des Cinq-cents;
 Jean-Baptiste Lislet Geoffroy (1755-1836), scientifique français ;
 Pauline Geoffroy (1800-1827), comédienne au théâtre du Vaudeville ;
 Louisa Geoffroy, née Kersent (?-1864), épouse de Jean-Marie Geoffroy, comédienne au théâtre du Palais-Royal ;
 Jean-Marie Geoffroy (1813-1883), acteur français, dit « Geoffroy » ;
 Auguste-Charles Geoffroy, comédien et chanteur du Second-Empire ;
 Coralie Geoffroy (1842-1905), épouse d'Auguste-Charles Geoffroy, comédienne et chanteuse du Second Empire ;
 Henri Jules Jean Geoffroy (1853-1924), peintre français ;
 Henri-Charles Geffroy (1895-1981), naturopathe et essayiste français, fondateur de La Vie Claire ;
 André Geoffroy (1911-1944), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Henri de Geoffroy (1916-2016), général de division français ;
 Pierre Geoffroy (1931-1994), journaliste sportif et entraîneur français de football féminin ;
 André Geoffroy (1941-2019), homme politique français ;
 Frédéric Geoffroy (1960-) boxeur français ;
 Hélène Geoffroy (1970-), femme politique française ;
 Cathy Geoffroy (1976-), nageuse synchronisée française.

Personnalités portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : le prénom Geoffroy.

Personnages de fiction 
  Godefroy de Montmirail (Godefroy Amaury de Malefète, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, dit « le Hardi ») dans le film  Les Visiteurs
Geoffroy, élève de la classe du petit Nicolas : le meneur, dans la série de Sempé-Goscinny
 Joffrey de Peyrac est le mari d'Angélique Sancé de Monteloup, dans le film Angélique Marquise des Anges
 Joffrey Baratheon est le fils aîné du roi Robert dans la suite romanesque Le Trône de fer de George R. R. Martin

Toponyme 
 Geoffroy-Guichard, nom du stade de Saint-Étienne.

Références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Nom théophore